Иерусали́мское кла́дбище — уничтоженное кладбище, которое располагалось на Иерусалимской горе (ныне — Октябрьский округ) города Иркутска.

Могилы декабриста Иосифа Поджио и писателя Михаила Загоскина, находящиеся на территории бывшего Иерусалимского кладбища, являются памятниками истории федерального значения. Памятник на могиле Михаила Загоскина выполнен по проекту архитектора Казимира Миталя.

История 

В 1772 году на Иерусалимской горе было отведено место под кладбище.

Кроме православной части на Иерусалимском кладбище существовали католическое, лютеранское, старое еврейское и новое еврейское кладбища.

В 1795 году в центре кладбища была построена каменная церковь во имя Иерусалимской иконы Божией Матери. Церковь была разобрана во второй половине XIX века. В 1835 году стала действовать вторая каменная церковь на кладбище — Входо-Иерусалимская.

В 1890-х годах Иерусалимское кладбище было официально закрыто, но отдельные захоронения производились и в начале XX века.

В 1930-х годах была разорена древнейшая часть кладбища, на территории которой была построена парашютная вышка. В 1957 году Иерусалимское кладбище было окончательно уничтожено, на его месте открыли Центральный парк культуры и отдыха.

В 1930-х годах, после закрытия кладбища, часть гранитных надгробных памятников и плит, использовалась в отделочных работах при строительстве новых зданий. Об этом пишет кандидат исторических наук, профессор ИГУ Александр Дулов:
 «Один из примеров — колонны парадного входа в доме по улице Горького, где расположены авиакассы. Они вымощены надгробиями с Иерусалимского кладбища. Помню, однажды на одной из колонн я разглядел надпись «Д. Редольфи», а позже выяснил, что это имя красноярского архитектора. То есть можно предположить, что он работал над созданием надгробия, а после таким вот варварским образом его имя увековечили в архитектуре города».

В 2015 году депутаты городской Думы рассматривали предложение региональной общественной организации «Иркутский исторический некрополь» по реконструкции территории бывшего кладбища. Правление иркутского «Некрополя» предполагало установить в парке 10—15 малых архитектурных форм, выполненых местными скульпторами, которые бы «соответствовали, привлекали внимание и были бы интересны».

«Коммунистическая площадка» 
В 1920 году на территории, прилегающей к Иерусалимскому кладбищу с севера, в братской могиле были захоронены красногвардейцы, погибшие в боях за установление Советской власти в Иркутске. В 1940 году на братской могиле был установлен Памятник борцам революции (консультанты — скульптор Г. И. Мотовилов, архитектор Л. М. Поляков, руководитель бригады — скульптор М. И. Нефёдов). Братская могила является памятником истории местного значения.

В 1920—1930-х годах территория, прилегающая к братской могиле (так называемая «Коммунистическая площадка», «Гора коммунаров»), использовалась для захоронения видных партизан, советских и партийных руководителей. Могилы О. А. Кальвица и Ф. Ф. Леонгардта, Н. А. Каландаришвили, Н. А. Бурлова, К. Д. Танаисова, находящиеся на «Коммунистической площадке», являются памятниками истории местного значения.

Некоторые лица, погребённые на кладбище

Примечания

Литература 
 Гаращенко А. Н. Мир праху твоему, иркутянин // Земля Иркутская. — 1996. — № 5. — С. 30—43.
 Дулов А. В. Городские некрополи / Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 102—107. — 448 с. — Тираж 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
 Колмаков Ю. П. Некрополь на горе Коммунаров // Памятники истории и культуры Иркутска. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. — С. 135—140. — 448 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-7424-0581-2
Мокеев Н. Иркутское Иерусалимское кладбище // Сибирский архив. Журнал археологии, истории и этнографии Сибири. — Иркутск. — 1912. — № 12. — дек. — С. 927—939.

Ссылки 
 Иерусалимское кладбище на сайте Иркипедия
 Иерусалимское кладбище на сайте Мемориальные доски и памятники Иркутска
 Списки иркутян, похороненных на Иерусалимском кладбище на сайте Прибайкалье

Кладбища Иркутска
Достопримечательности Иркутска
История Иркутской области
Кладбища по алфавиту
Уничтоженные кладбища